Esistono più comuni francesi con questo nome

La Fontenelle – Ille-et-Vilaine
La Fontenelle – Loir-et-Cher